Castricius ist ein antiker römischer Name. Bekannte Namensträger sind:

 Castricius Firmus, Philosoph, 3. Jahrhundert
 Gaius Castricius Vetulus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Quintus Castricius Manilianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Tiberius Castricius, Rhetoriklehrer, 2. Jahrhundert